

Cinema 
 Revanche – film del 1922 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck
 Revanche - Ti ucciderò (Revanche) – film del 2008 diretto da Götz Spielmann

Storia 
 Revanscismo – corrente di pensiero nazionalista francese